Stenerud ist der Name von

 Harald Stenerud (1897–1976), norwegischer Diskus- und Hammerwerfer
 Jan Stenerud (* 1942), norwegischer American-Football-Spieler